FST est un sigle qui peut désigner :
 Fondation suisse pour les téléthèses ;
 Faculté des sciences de Tunis ;
 Faculté des sciences et techniques, au Maroc ;
 Formation spécialisée transversale ;
 FST, en génétique, l'indice de fixation.

Ce signe est beaucoup plus utilisé en anglais. On trouve notamment :

 Finite-state transducer : Transducteur à états finis
  : un logiciel de sélection de fonctionnalités dans les systèmes d'apprentissage automatique.
  : un système de fichiers audio propriétaire.

Référence